La route départementale 308, ou RD 308, est située :
 dans le département de la Sarthe, elle relie La Flèche à Clefs, reprenant l'ancienne RN 138, déclassée en 1972.
 dans le département des Yvelines, elle relie Houilles à Poissy, reprenant l'ancienne RN 308.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Sarthe
 Routes des Yvelines

308